Андрей Дмитриевич Стаханов (род. 1 мая 1975) — российский футболист, нападающий.

Воспитанник СДЮСШОР «Чертаново». В первенстве России играл за клубы второй (1992) и третьей (1995—1997) лиг. В 1992 году сыграл два матча за дубль московского «Торпедо» и один — за дубль московского «Асмарала». В 1994 году выступал за «Чертаново-2» в первенстве КФК, в 1995 — за «Чертаново», в 1996—1997 — за «Титан» Реутов.

В 1998 году из-за проблем с законом уехал на Фареры, где вместе с Сергеем Крекшиным выступал за клуб «Б-68» Тофтир. Вернувшись в Россию, отсидел несколько месяцев в тюрьме, заболел туберкулёзом, больше в футбол не играл.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Асмарал-д»
Игроки ФК «Чертаново»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Б-68»